Love to burn (Neil Young) (1990), lied van Neil Young
 Love to burn (B.J. Thomas) (2007), album van B.J. Thomas